Das Klöpperhaus steht für
Altes Klöpperhaus, Rödingsmarkt, Hamburg, (Lundt und Kallmorgen 1902–1904)
(Neues) Klöpperhaus, Mönckebergstraße. Hamburg, (Höger 1913)